

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Namiarki – część wsi Bobrowniki w woj. śląskim, w pow. będzińskim, w gminie Bobrowniki
 Namiarki – część wsi Żelisławice w woj. śląskim, w pow. będzińskim, w gminie Siewierz